Nationale fotocollectie (Nederland), in het Rijksmuseum
Nationale fotocollectie (Israël)

Zie ook 
Nationaal Archief (heeft het grootste fotoarchief van Nederland)